Die 20. Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand gemeinsam mit dem Thomas Cup 2004 im Mai 2004 in Jakarta in Indonesien statt. Sieger wurde das Team aus China, welches im Endspiel gegen Südkorea mit 3:1 gewann.

Qualifikation

Endrunde

Gruppe W

Gruppe X

Gruppe Y

Gruppe Z

Finale

Weblinks 
 

2004
Badminton 2004
Badmintonwettbewerb in Jakarta